Il termine spazzola (inglese brush) può riferirsi a:

Spazzola – utensile
Spazzole – bacchette formate da un insieme di setole utilizzate per suonare strumenti a percussione
Spazzole – contatti elettrici striscianti, usati per il trasferimento di corrente a un organo in rotazione
 Spazzola adesiva – utensile per la pulizia dei tessuti

Altri progetti